Divertissement è un termine francese che può indicare un passatempo o un divertimento.

 Divertissement – in musica, sinonimo di divertimento, genere di composizione
 Divertissement – tipo di intermezzo di canti o danze
 Divertimento per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, op. 6 (Divertissement) – composizione di Albert Roussel del 1906
 Divertissement – composizione di Jean Françaix del 1947
 Divertissement – composizione di Darius Milhaud del 1958
 Divertissement – album di William Basinski e Richard Chartier del 2015